Mustad ist der Familienname folgender Personen:

 Kristian Mauritz Mustad (1848–1913), norwegischer Politiker
 Ole Hovelsen Mustad (1810–1884), norwegischer Politiker
 Sigbjørn Mustad (1897–1970), norwegischer Politiker